Тіна — жіноче ім'я

Топоніми 

 Тіна — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Тіна — місто в Тунісі, у складі вілаєту Сфакс.